Gieniusze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Koniuchy
 Gieniusze – przystanek kolejowy w Geniuszach, w województwie podlaskim, w Polsce
 Gieniusze – stacja towarowa w Geniuszach, w województwie podlaskim, w Polsce